Алексей Алфёров: